Mani kan syfta på:

 Máni – ett namn på månen i nordisk mytologi, se Måne (mytologi)
 Mani (syndrom) – en psykisk störning som tillhör de affektiva störningarna
 Mani (beteende) – ett tvångsmässigt beteende

Personer
 Mani (profet) (217–276), en profet, grundare av manikeismen
  Máni skáld (1100/1200-talet), en isländsk skald 
 Gary "Mani" Mounfield, engelsk basist, se Gary Mounfield

Geografi

Colombia 

 Maní (kommun i Colombia, Casanare, lat 4,83, long -72,33), 
 Maní (ort), Casanare,

Mexiko 

 Maní (kommun i Mexiko), Yucatán, 
 Mani (ort), Yucatán, Maní,